Алкотин:

 Алкотин — поселок городского типа в Португалии, центр одноимённого муниципалитета в округе Фару.
 Алкотин — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Фару.